Spigno Monferrato – comune italiano in provincia di Alessandria.
Spigno Saturnia – comune italiano in provincia di Latina.